Il doppio del torneo di tennis Maui Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Rajeev Ram e Brian Wilson che hanno battuto in finale Rodrigo-Antonio Grilli e Chris Lam 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Rajeev Ram /  Brian Wilson (Campioni)
 Eric Nunez /  Todd Widom (quarti di finale)

 Nicholas Monroe /  Horia Tecău (primo turno)
 John-Paul Fruttero /  Sam Warburg (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Maui Challenger 2006